El término ate (o ATE o Ate) puede referirse a:

Geografía 
 Ate, un distrito de la provincia de Lima (Perú);
 Ate, región de Jamaica.

Siglas y sigloides 
 la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), un sindicato de Argentina;
 AntiTerrorismo ETA (ATE), una organización terrorista de extrema derecha de España, incluida en el llamado «terrorismo tardofranquista», que también se hizo llamar Batallón Vasco Español, AAA (Alianza Apostólica Anticomunista) y ANE (Acción Nacional Española) y funcionó entre 1975 y 1981;
 ATE (ATE-Bremsen), un fabricante de sistemas de freno y componentes automotrices hidráulicos, nombrado después de su fundador, Alfred Teves. Actualmente forma parte del alemán Continental AG;
 la Asistencia Técnica Educativa (ATE), institución de apoyo a escuelas en Chile.

Otros 
 Ate, diosa de las acciones irreflexivas y sus consecuencias;
 el género botánico Habenaria, perteneciente a la familia de las orquidáceas;
 el ate, una jalea seca de distintas frutas, como membrillo o guayaba;
 (111 Ate), un asteroide del cinturón de asteroides;
 RadioATE (ATE), una estación de radio en Internet de Venezuela.

Siglas